Marcelo foi o cognome escolhido por vários papas católicos: 

 030  Papa Marcelo I ~ (308?-309?)
 229  Papa Marcelo II ~ (1555)

Você pode também estar à procura do Papa Marcelino (296 - 304).

Desambiguações de papas